Domröse bzw. Domrose ist der Familienname folgender Personen:
 Angelica Domröse (* 1941), deutsche Schauspielerin
 Anne Domroese (* 1983), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin, siehe Anne Krohn
 Daniela Domröse (* 1982), deutsche Schönheitskönigin
 Hans-Lothar Domröse (* 1952), ehemaliger General der Bundeswehr
 Heinz-Wolfgang Domröse (* 1946), deutscher Physiker und Politiker (SPD)
 Lothar Domröse (1920–2014), Generalleutnant der Bundeswehr
 Wolfgang Domröse (* 1948), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Domrös